Die A Grupa Saison 2006/07 war die 83. Saison der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 4. August 2006 und endete am 27. Mai 2007.

Titelverteidiger war Lewski Sofia, das ebenfalls Meister der Saison 2006/07 wurde.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die letzten drei Mannschaften direkt in die B Grupa ab.

Mannschaften 

  Lewski Sofia
  Litex Lowetsch
  ZSKA Sofia
  Slawia Sofia
  Tscherno More Warna
  Lokomotive Sofia
  Lokomotive Plowdiw
  Belasiza Petritsch
 Botew Plowdiw
  Wichren Sandanski
  Marek Dupniza
  Beroe Stara Sagora
  Spartak Warna
  Rilski Sportist Samokow
  Rodopa Smoljan
  PFK Tschernomorez Burgas-Sofia

Aufsteiger 
 Meister der B Grupa West: Rilski Sportist Samokow
 Meister der B Grupa Ost: Spartak Warna
 Relegation: PFK Tschernomorez Burgas-Sofia

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Bulgarien 2006/07 A Grupa bei wildstat.com

2006
Fußballsaison 2006/07